Marc Van Den Broeck dr. (1954. június 30.) belga nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: orvos.

Pályafutása
A Belga labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1994-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi partbírói tevékenységtől 1999-ben a FIFA 45 éves korhatárának elérésével búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként (partbíró) alkalmazta. Ezen a tornán, az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk vagy a kijelölt játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Angliába a X., az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB partbíróként (asszisztens) foglalkoztatta.

Források 

Belga labdarúgó-játékvezetők
1954-ben született személyek
Élő személyek